Harald av Danmark, född den 8 oktober 1876 i Charlottenlund, död den 30 mars 1949i Köpenhamn, var en dansk prins. Han var son till Fredrik VIII av Danmark (1843-1912) och hans maka, drottning Louise av Sverige (1851-1926).

Prinsen var yrkesofficer i Danmarks armé och uppnådde generallöjtnant som slutgrad.

Barndom och uppväxt

Prins Harald föddes den 8 oktober 1870 på sina föräldrars sommarresidens, Charlottenlunds slott, beläget vid stranden av Öresund 10 kilometer norr om Köpenhamn på ön Själland i Danmark. Han föddes som tredje son till kronprins Fredrik och kronprinsessan Louise (dotter till Karl XV av Sverige & Norge och Lovisa av Nederländerna).

Familj
Gift i Glücksburg 28 april 1909 med prinsessan (Helena) Helene av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1888-1962).

Barn:

 Feodora av Danmark (1910-1975) gift med Christian av Schaumburg-Lippe (kusin) (1898-1974).
 Caroline-Mathilde av Danmark (1912-1995) gift med Knud av Danmark (kusin) (1900-1976).
 Alexandrine-Louise av Danmark (1914-1962) gift med Luitpold zu Castell-Castell.
 Gorm av Danmark (1919-1991) ogift.
 Oluf av Danmark (1923-1990) gift med 1) Dorrit Puggard-Müller  2) Lis Wulff-Jurgensen; förlorade prinstiteln då han gifte sig borgerligt och blev greve av Rosenborg.

Senare liv
Till följd av prinsessan Helenas starka sympatier för nazistpartiet och senare medlöperi under 2:a världskriget, blev hon landsförvisad av sin svåger, Kristian X av Danmark, 1945. Först 1949, efter upprepade försök, fick hon tillåtelse att återvända till Danmark och sin då dödssjuke make.

Utmärkelser
  Riddare av Serafimerorden, 27 augusti 1897.
  Riddare av Carl XIII:s orden, 1927.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar

Födda 1876
Avlidna 1949
Danska prinsar
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Riddare av Carl XIII:s orden